Mužská čtyřhra Open Sud de France 2021 probíhala v druhé polovině února 2021. Do deblové soutěže montpellierského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl srbsko-chorvatský pár Nikola Ćaćić a Mate Pavić, kteří do turnaje nezasaháli.

Vítězem se stal první nasazený finsko-francouzský pár Henri Kontinen a Édouard Roger-Vasselin, který ve finále zdolal izraelsko-běloruskou dvojici Jonatan Erlich a Andrej Vasilevskij po dvousetovém průběhu 6–2 a 7–5. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali po triumfu na Stockholm Open 2019 druhou společnou trofej. Kontinen vybojoval čtyřiadvacátý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Rogera-Vasselina to bylo dvaadvacáté takové turnajové vítězství a třetí na tomto domácím podniki, když navázal na triumfy 2012 a 2019.

Nasazení párů 
  Henri Kontinen /  Édouard Roger-Vasselin (vítězové)
  Marcelo Arévalo /  Matwé Middelkoop (čtvrtfinále)
  Frederik Nielsen /  Tim Pütz (1. kolo)
  Divij Šaran /  Igor Zelenay (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Open Sud de France
Tenis ve Francii v roce 2021
ATP Tour 2021